Браниоци титуле, Нурија Љагостера Вивес и Марија Хосе Мартинез Санчез, одлучиле су да не учествују на турниру заједно. Нурија Љагостера Вивес играла је у пару са Анастасиом Родионовом, и изгубиле су у првом колу од Данијеле Хантухове и Агњешке Радвањске. Марија Хосе Мартинез Санчез је играла са Лизел Хубер, и освојила титулу други пут за редом, савладавши у финалу Квјету Пешке и Катарину Среботник,

Носиоци 
Прва четири пара носилаца су слободна у првом колу.

  Квјета Пешке /  Катарина Среботник (финале)
  Лизел Хубер /  Марија Хосе Мартинез Санчез (побједнице)
  Чанг Јун-јан /  Ђе Џенг (друго коло)
  Викторија Азаренка /  Марија Кириленко ''(полуфинале)

<ol start="5">
 Нурија Љагостера Вивес /  Анастасија Родионова ''(прво коло)
 Бетани Матек Сандс /  Меган Шонеси ''(четвртфинале)
 Лиса Рејмонд /  Саманта Стосур ''(четвртфинале)
 Тимеа Бачински /  Ивета Бенешова ''(прво коло)

Жреб 

 Финале

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб

Тенис 2011.